Чемпионат Республики Корея по футболу 2020 (, ) — 17-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания Hana Bank.

Действующий чемпион — Чонбук Хёндэ Моторс.

Регламент

Общие сведения 
12 клубов-участников сыграют традиционный двухкруговой турнир из 32 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Южная Корея в азиатских кубках сезона 2020 года, а команды, занявшие два последних, 12-е места, покинут Супер-лигу.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК 
В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2020 Южная Корея будут представлять 4 клуба: чемпион Южной Кореи и обладатель кубка Южной Корейской футбольной ассоциации 2020 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клубы, занявшие 2-е и 3-е места в турнирной таблице, будут стартовать с раунда плей-офф. В случае, если кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2019, то в ЛЧ АФК 2020 Южная Корея будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из К лига 2, сезон 2019 года
 Кванджу
 Пусан Ай-Парк

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в К лига 2, сезон 2019 года
 Кённам
 Чеджу Юнайтед

Клубы-участники

Стадионы 
 Основные стадионы, используемые в Кей-лиге 1:

Турнирная таблица 

ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Шаблоны сезонов футбольных чемпионатов

Результаты матчей

1-22 тур

23-27 тур

Финал А

Финал B

Потуровая турнирная таблица

1-22 тур

23-27 тур

Финал А

Финал B

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт К-лиги 1 

2020
Спорт в Республике Корея в 2020 году
Южная Корея